Peyton List (1986) amerikai (massachusetts-i) színésznő; „Jane Sterling” szerepét játszotta a Mad Men című televíziós sorozatban és a „Nicole Kirby” szerepét játszotta a FlashForward című televíziós sorozatban
 Peyton List (1998) amerikai (floridai) színésznő; „Emma Ross” szerepét játszotta a Jessie című Disney Channel-sorozatban